Die Abkürzungen M76, M 76 bzw. M-76 bezeichnen:
 Messier 76, einen planetarischen Nebel, siehe Kleiner Hantelnebel
 M-76 (Michigan), eine ehemalige Straße im US-Bundesstaat Michigan
 Zastava M76, ein Gewehr
 Valmet M76, ein Gewehr

M76